Бори́с Беля́ев:
 Беляев, Борис Афанасьевич (род. 1950) — российский учёный в области радиофизики и физики магнитных явлений.
 Беляев, Борис Владимирович (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Беляев, Борис Иванович (1902—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Беляев, Борис Илларионович (род. 1945) — белорусский учёный в области оптики и радиофизики.
 Беляев, Борис Иосафович (род. 1928) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.
 Беляев, Борис Павлович (1911—1957) — контр-адмирал Военно-морского флота СССР.